Луций Домиций Ахенобарб (; † 82 пр.н.е.) e политик на късната Римска република.

Биография 
Син е на Гней Домиций Ахенобарб (консул 122 пр.н.е.) и брат на Гней Домиций Ахенобарб (консул 96 пр.н.е.).

През 98/97 пр.н.е. той е претор или като пропретор управител на провинция Сицилия. През 94 пр.н.е. става консул, две години след брат си Гней. Негов колега е Гай Целий Калд.

Той е привърженик на Сула и на оптиматите и е убит през гражданската война 82 пр.н.е. по нареждане на Гай Марий Младши от претор Луций Юний Брут Дамасип в Курията в Рим.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон

Вижте също 
 Ахенобарб

Римски републикански консули
Домиции